Bilski ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Bilski (* 1988); deutscher Schwimmer und Internet-Unternehmer
 Niklas Bilski (* 1998), deutscher Basketballspieler